Tristia peut désigner :
 Tristia, un recueil de lettres composées par le poète latin Ovide ;
 Tristia, trois pièces d'Hector Berlioz.